Семён Григорьевич Гехт (при рождении Шу́лим Ге́ршевич Гехт; , Одесса, Херсонская губерния, Российская империя — 10 июня 1963, Москва, СССР) — русский советский писатель, поэт и журналист, военный корреспондент. Принадлежал к «южно-русской» школе.

В одесской прессе 1920-х годов публиковался под именем Соломон Гехт, в официальных документах — Авраам Гершевич Гехт.

Биография 
В. (вопрос). Почему вы имеете два имени и отчества? 
О. (ответ). По старой еврейской традиции, если кто-либо из детей заболеет, ему дополнительно давалось новое имя. Таким образом, у меня с детства — два имени: Авраам и Семён. Герш — в переводе с еврейского — Григорий. Этим отчеством я и величался. А литературные произведения подписывал — Семён Гехт. Но в паспорте и по военному билету — Авраам Гершевич. 

Одесский исследователь Алёна Леонидовна Яворская, опираясь на записи в метрических книгах канцелярии одесского городского раввина, уточняет дату рождения Гехта — 6 августа 1900 года (по старому стилю), а имя при рождении Шулим Гершевич Гехт.

Рано остался сиротой — отец, гайсинский мещанин Герш Лейбович Гехт (1850 — 23 марта 1917), умер когда ему было 17 лет, мать — Лея Гехт — ещё раньше; воспитывался в семье старшего брата. У него были старшие братья Исаак и Наум, сестра Фаня.

Окончив 6 классов, продолжил обучение во втором казённом еврейском (свечном) училище. Дебютировал шарадой в октябрьском номере журнала «Детство и отрочество» в 1912 году; в том же году его стихи были опубликованы ещё в двух номерах этого журнала. В 1916—1922 годах работал «мальчиком»-фальцовщиком, затем рассыльным, подсобным рабочим и наборщиком при типографии в экспедиции газеты «Одесские новости» на ул. Екатерининской, 8.

Начал активно публиковаться в 1922 году, поначалу писал стихи. С 1923 года, вместе с Ю. Олешей, М. Булгаковым, Ильфом и Паустовским, входил в штат сотрудников газеты «Гудок» (во время войны её военный корреспондент). В 1926 издательство «ЗиФ» выпустило книгу рассказов Шолом-Алейхема «Шестьдесят шесть» в переводе С. Гехта, позднее продолжил переводить рассказы Шолом-Алейхема и Мопассана. В 1930-х гг. также писал очерки для журнала «Наши достижения». Один из авторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934).

В мае 1944 арестован, осуждён на 8 лет за «антисоветскую агитацию». Отбыв срок, в 1952 поселился в Калуге, затем в Подмосковье. Реабилитирован в 1955.

Умер в 1963 году. «Писательская жизнь Гехта была нелёгкой и чистой. Он не знал обеспеченности и сторонился бесплодных окололитературных страстей», писал в некрологе Паустовский. Похоронен на Введенском кладбище (28 уч.).

Семья 
Жена — Вера Михайловна Синякова (1899—1973), до 1924 года была женой Григория Петникова. Её сестра Ксения была замужем за Николаем Асеевым.

Книги 
 Круговая порука (Тюремная запись). — Самара: Изд. журнала «Сеятель правды», 1925. — 15 с.
 Шмаков и Пранайтис. Рассказы. — Москва: Библиотека «Огонёк» № 286, 1927. — 52 с.
 Штрафная рота: Повесть. — Харьков: Пролетарий, 1929. — 126 с.
 Человек, который забыл свою жизнь, 1930
 История переселенцев Будлеров, 1930
 Сын сапожника, 1931
 Весёлое отрочество, 1932
 Мои последние встречи, 1933
 Пароход идёт в Яффу и обратно, 1936
 Поучительная история, 1939 (роман рассказывает об еврейском юноше, который становится инженером)
 Будка Соловья, 1957
 Три плова, 1959
 В гостях у молодёжи. Воспоминания, 1960
 Долги сердца, 1963 (сборник рассказов посвящён теме розыска пропавших без вести солдат в послевоенный период)
 Простой рассказ о мертвецах и другие рассказы, Иерусалим, 1983
 Пароход идёт в Яффу и обратно (рассказы и повесть). М.: Текст, 2016. — 398 с.

См. также 
 Коллектив поэтов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эдуард Шульман. Опасность, или Поучительная история. Из архива ФСБ (материалы дела, воспоминания о Гехте)
 А. Яворская о Семёне Гехте по материалам ГАОО // Архивная Одиссея. Одесса литературная. — Телекомпания ГРАД, 2016
 А. Яворская. Семён Гехт — ученик Бабеля // Для Международной еврейской конференции. Опубликовано в сборнике докладов (сайт Одесского литературного музея)
 

Писатели СССР
Реабилитированные в СССР
Персоналии:Одесса:Литература
Русские писатели XX века
Переводчики СССР
Русские поэты
Поэты СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР